Danbury Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Danbury Township (North Carolina)
 Danbury Township (Ohio)